Tenisový turnaj na okruhu ATP Mutua Madrileña Madrid Open 2012 se konal ve dnech 7. až 13. května ve španělském hlavním městě Madridu. Jednalo se o první turnaj v historii profesionálního tenisu, který se odehrával na otevřených dvorcích s modrou antukou a současně jediný takový turnaj na okruhu. Událost patřila do druhé nejvyšší kategorie ATP Masters 1000. Odměny činily 3 090 150 EUR.

Ve finálovém zápase nejprve Tomáš Berdych získal první set, ale následující dvě sady prohrál a Roger Federer tak zvítězil 3–6, 7–5, 7–5 a připsal si třetí turnajovou trofej. V následné pondělní klasifikaci žebříčku ATP se posunul před Nadala na druhé místo.

Dvouhra

Nasazení hráčů 

V závorce je kolo, ve kterém hráč vypadl. Osm nejvýše nasazených hráčů mělo v 1. kole volný los.
  Novak Djoković (čtvrtfinále)
  Rafael Nadal (3. kolo)
  Roger Federer (vítěz)
  Jo-Wilfried Tsonga (3. kolo)
  David Ferrer (čtvrtfinále)
  Tomáš Berdych (finalista)
  Janko Tipsarević (semifinále)
  John Isner (2. kolo)
  Gilles Simon (3. kolo)
  Juan Martín del Potro (semifinále)
  Nicolás Almagro (3. kolo)
  Gaël Monfils (3. kolo)
  Feliciano López (1. kolo)
  Richard Gasquet (3. kolo)
  Fernando Verdasco (čtvrtfinále)
  Alexandr Dolgopolov (čtvrtfinále)

 Jiná forma účasti na turnaji 
Následující hráči obdrželi divokou kartu do hlavní soutěže:
  Guillermo García-López
  Ryan Harrison
  Javier Martí
  Albert Montañés

Následující hráči postoupili z kvalifikace:
  Igor Andrejev
  Federico Delbonis
  Alejandro Falla
  Daniel Gimeno Traver
  Santiago Giraldo
  Victor Hănescu
  Serhij Stachovskyj

 Odhlášení 
  Mardy Fish
  Juan Mónaco (zranění kotníku) 
  Andy Murray (zranění zad)
  Kei Nišikori (zranění břišního svalstva)
  Andy Roddick (zranění ischiokrurálních svalů)
  Robin Söderling (mononukleóza)
  Julien Benneteau (zranění lokte, zápěstí a hlezna)

 Finanční odměny a body 
{|class=wikitable style=font-size:95%
|-bgcolor=#CFCFCF
|Kolo
|align=right|Body
|align=right|Prize  Money
|-
|Vítěz||align=right|1000||align=right|585 800 €
|-bgcolor="#EFEFEF"
|Finále||align=right|600||align=right|287 225 €
|-
|Semifinále||align=right|360||align=right|144 560 €
|-bgcolor="#EFEFEF"
|Čtvrtfinále||align=right|180||align=right|73 510 €
|-
|3. kolo||align=right|90||align=right|38 170 €
|-bgcolor="#EFEFEF"
|2. kolo||align=right|45||align=right|20 125  €
|-
|1. kolo||align=right|10||align=right|10 865 €
|}

 Pavouk 

 Finálová fáze 
{{Pavouk 8-3
| RD1=Čtvrtfinále
| RD2=Semifinále
| RD3=Finále

|team-width=175
|RD1-seed1=1
|RD1-team1= Novak Djoković
|RD1-score1-1=62
|RD1-score1-2=3
|RD1-score1-3=
|RD1-seed2=7
|RD1-team2= Janko Tipsarević
|RD1-score2-1=77
|RD1-score2-2=6
|RD1-score2-3=

|RD1-seed3=3
|RD1-team3= Roger Federer
|RD1-score3-1=6
|RD1-score3-2=6
|RD1-score3-3=
|RD1-seed4=5
|RD1-team4= David Ferrer
|RD1-score4-1=4
|RD1-score4-2=4
|RD1-score4-3=

|RD1-seed5=10
|RD1-team5= Juan Martín del Potro
|RD1-score5-1=6
|RD1-score5-2=6
|RD1-score5-3=
|RD1-seed6=16
|RD1-team6= Alexandr Dolgopolov
|RD1-score6-1=3
|RD1-score6-2=4
|RD1-score6-3=

|RD1-seed7=6
|RD1-team7= Tomáš Berdych
|RD1-score7-1=6
|RD1-score7-2=6
|RD1-score7-3=
|RD1-seed8=15
|RD1-team8= Fernando Verdasco
|RD1-score8-1=1
|RD1-score8-2=2
|RD1-score8-3=

|RD2-seed1=7
|RD2-team1= Janko Tipsarević
|RD2-score1-1=2
|RD2-score1-2=3
|RD2-score1-3=
|RD2-seed2=3
|RD2-team2= Roger Federer
|RD2-score2-1=6
|RD2-score2-2=6
|RD2-score2-3=

|RD2-seed3=10
|RD2-team3= Juan Martín del Potro
|RD2-score3-1=65
|RD2-score3-2=66
|RD2-score3-3=
|RD2-seed4=6
|RD2-team4= Tomáš Berdych
|RD2-score4-1=77
|RD2-score4-2=78
|RD2-score4-3=

|RD3-seed1=3
|RD3-team1= Roger Federer
|RD3-score1-1=3
|RD3-score1-2=7
|RD3-score1-3=7
|RD3-seed2=6
|RD3-team2= Tomáš Berdych
|RD3-score2-1=6
|RD3-score2-2=5
|RD3-score2-3=5
}}

 Horní polovina 
 1. sekce 

 4. sekce 

 Čtyřhra 
 Nasazené páry 
Všechny nasazené páry měly v 1. kole volný los.
  Bob Bryan /  Mike Bryan (2. kolo)
  Max Mirnyj /  Daniel Nestor (semifinále)
  Michaël Llodra /  Nenad Zimonjić (2. kolo)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski '(vítězové)
  Leander Paes /  Radek Štěpánek (čtvrtfinále)
  Robert Lindstedt /  Horia Tecău (finále)
  Mahesh Bhupathi /  Rohan Bopanna (semifinále)
  Jürgen Melzer /  Philipp Petzschner ''(2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Reference 

 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

ATP World Tour 2012
Madrid Open
Tenis ve Španělsku v roce 2012